

Comunas da Itália

Região Vêneto 
 Sernaglia della Battaglia
 Battaglia Terme
 Nervesa della Battaglia
 Moriago della Battaglia

Região Lombardia 
 Montebello della Battaglia
 San Fermo della Battaglia

Outros 
 A Batalha de Argel — filme
 La battaglia del deserto — filme
 La battaglia di Legnano — ópera
 La Battaglia (revista)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de teatro
Desambiguações de topônimos